Roncherolles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Roncherolles-en-Bray, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Roncherolles-sur-le-Vivier, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,